La ziggurat est un édifice religieux mésopotamien.

Le mot désigne également :
 la méthode Ziggourat, un algorithme ;
Ziggurat, un jeu vidéo sorti en 1988 ;
Ziggurat, un jeu vidéo sorti en 2012 ;
Ziggurat, un jeu vidéo sorti en 2014 ;